El término competencia o competición puede referirse a:

 competencia (deporte), que en el ámbito del deporte o los juegos refiere a la preparación apta para realizar su actividad.
 competencia (economía), que en el ámbito de la economía implica la estructura de mercado en la cual hay suficientes oferentes y demandantes como para no influir en el precio
  competencia (derecho), que en el ámbito del derecho refiere la autorización o reconocimiento legal para intervenir en un asunto; atribución;
  competencia (biología), que en el ámbito de la ecología refiere la interacción entre dos especies que comparten un mismo recurso, de manera que cada una actúa como un factor limitante para la otra.
 competencia (aprendizaje), en aprendizaje.
 competencia (geología) es, en geología,  una propiedad de los materiales que afecta a su comportamiento frente a la deformación. 
 competencia (lingüística generativa)

Enlaces externos